Олег Ефремович Савельев (род.  , село Концеба Савранского района Одесской области) — украинский деятель, 1-й секретарь Балтского райкома КПУ, председатель Балтского районного совета Одесской области. Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт, инженер-механик.

В 1973-1975 годах — главный инженер колхоза «Дружба» Савранского района Одесской области.

Член КПСС с 1974 по 1991 год.

В 1975-1979 годах — 1-й секретарь Саранского районного комитета ЛКСМУ Одесской области.

В 1979-1982 годах — главный инженер Саранского районного управления сельского хозяйства Одесской области.

В 1982-1987 годах — 1-й заместитель председателя исполнительного комитета Савранского районного Совета народных депутатов; председатель Савранского районного агропромышленного объединения Одесской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ.

В 1987-1988 годах — председатель исполнительного комитета Болградского районного Совета народных депутатов Одесской области.

В 1988-1991 годах — 1-й секретарь Балтского районного комитета КПУ Одесской области. 

В 1990-1992 годах — председатель Балтской районного Совета народных депутатов, председатель исполнительного комитета Балтской районного Совета народных депутатов Одесской области.

18.03.1990 избран народным депутатом Украины, 2-й тур 56.18% голосов, 5 претендентов. Член Комиссии ВР Украины по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Член группы «Аграрники».

С 1992 года — директор Балтского гослесхоза Одесской области.

Ссылки 

 Савельев Олег Ефремович
 Савельев Олег Ефремович
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся 28 мая
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Родившиеся в Савранском районе